Pélion, ókori város Dasszarétiában
Pelion, város Dél-Karolinában (Egyesült Államok)
Pelion-hegység, hegység Ausztráliában
Pélion-hegység, hegység Görögországban